Stefani steht für:

 Stefanitag, 26. Dezember

Stefani oder De Stefani ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Stefani (1918–2006), Schweizer Politiker (CVP)
 Andrea Stefani (* 1969), italienischer Fußballschiedsrichterassistent
 Carlo De Stefani (1851–1924), italienischer Geologe und Paläontologe
 Chloé Stefani (* 1981), französische Schauspielerin
 Eduardo Luigi De Stefani (1869–1921), italienischer Klassischer Philologe
 Eric Stefani (* 1967), US-amerikanischer Popmusiker und Animator
 Erika Stefani (* 1970), italienische Anwältin und Politikerin (Lega)
 Eva Stefani (* 1964), US-amerikanische Dokumentarfilm-Regisseurin
 Fausto De Stefani (* 1952), italienischer Extrembergsteiger
 Francesco Stefani (1923–1989), deutscher Filmregisseur
 Frank Stefani (* 1962), deutscher Physiker
 Gwen Stefani (* 1969), US-amerikanische Sängerin
 Jan Stefani (um 1747–1829), polnischer Komponist 
 Józef Stefani (1800–1876), polnischer Komponist
 Luca Stefani (* 1987), italienischer Eisschnellläufer
 Luisa Stefani (* 1997), brasilianische Tennisspielerin
 Ole Stefani, Pseudonym von Hans Schweikart (1895–1975), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Renzo Stefani (1922–2007), italienischer Herpetologe und Entomologe
 Simon Stefani (1929–2000), albanischer Politiker
 Stefano Stefani (* 1938), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Stefanie
 Steffani
 Stephani
 Stephany